Gyro kan syfta på

 Gyro (Gymnasium Rockcity) – en kommunal gymnasieskola, tidigare friskola, i Hultsfred
 Gyro (roman) – en roman av Harry Martinson
 Gyro (tidning) – en tidning

Teknik
 Gyrobuss – en buss (fordon för persontransport) med hybriddrift som använder energin lagrad i ett stort svänghjul
 Gyroskop – en utrustning som demonstrerar principen om rörelsemängdsmomentets bevarande inom fysiken
 Gyrokompass – en fritt upphängd snabbt roterande axel (gyroskop) ställer in sig i en konstant vinkel i förhållande till jordaxeln

Se även
 Gyros – en snabbmatsrätt inom det grekiska köket